Il doppio del torneo di tennis Carolinas International Tennis 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Tom Okker e Marty Riessen che hanno battuto in finale John Newcombe e Tony Roche 6-4, 4-6, 7-6.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Carolinas International Tennis 1972